Klučov est un toponyme qui peut désigner :

Klučov, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Klučov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie